ASEF peut désigner :
 l'Association santé environnement France ;
 la Fondation Asie-Europe (, en anglais).